Miejscowości w USA:
 Buncombe – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Buncombe (ang. Buncombe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Buncombe (ang. Buncombe County) – w stanie Karolina Północna